

Датская хоккейная лига в сезоне 2014/2015 
Сезон 2014/2015 — это 58-й сезон чемпионата высшего дивизиона Датской хоккейной лиги.

Регулярный чемпионат

Клубы

Команды сезона 2014/2015

Плей-Офф

Четвертьфиналы 
Четвертьфинальные матчи прошли с 27 февраля по 13 марта 2015 года.

Полуфиналы 
Полуфинальные матчи прошли с 17 марта по 29 марта 2015 года.

Матчи за 3-е место 
Матчи за 3-е место состоялись 31 марта и 1 апреля 2015 года.
Хоккеисты их Фредериксхавна победили на своём поле со счётом 3:2 и сыграли вничью 2:2 в Хернинге.

Финал 
Золотые медали были разыграны в серии из пяти матчей, которые прошли с 3 по 12 апреля 2015 года. Чемпионом Дании стали хоккеисты ХК Сённерйюск. Это была их девятая победа в первенстве Дании.

Ссылки 
 
 
 
 
 
 

Датская хоккейная лига
2014 год в хоккее
2015 год в хоккее
Спорт в Дании в 2014 году
Спорт в Дании в 2015 году